Наги Ильясов (6 ноября 1920, аул № 8 колхоза «Красная коммуна», Кызылординская область Казахская ССР — 6 мая 1987) — командир отделения разведки 2-го дивизиона 473-го артиллерийского полка 99-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, ефрейтор, Герой Советского Союза.

Биография 
Ильясов Наги родился 6 ноября 1920 года в ауле № 8 колхоза «Красная коммуна» Казахской ССР. Национальность — казах, род жаппас-баймурат, прямой потомок в шестом колене бия, батыра Баймурата (~1700−1766 гг.), по линии его сына Алана. Баймурат-батыр был одним из биев хана Младшего жуза Нуралы-хана, старшего сына Абулхайр-хана. Имя Баймурат является ураном рода жаппас, который входит в западно-казахское объединение алшын, подразделение байулы. Бий Баймурат-батыр историческая личность, его описал в своём журнале переводчик Коллегии иностранных дел, российский посол, генерал-майор Кутлу-Мухаммед Мамешевич Тевкелев (1674−1766 гг.).

Наги Ильясов год воспитывался в одном из первых детских домов Казахстана городе-станции Арысь (ныне детский дом № 1 им. Т. Тажибаева в г. Арысь), а затем в детдоме г. Ташкента, где и окончил школу. В 1939 году окончил рабфак Ташкентского педагогического училища и начал трудовую деятельность учителем начальной средней школы Верхне-Чирчикского района Ташкентской области (1939−1940 гг.). Затем работал учителем неполной средней школы имени Э.Тельмана в родном ауле в Теренозекском районе Кзылординской области.

Служба в армии 
В 1942 году был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Боевое крещение получил в начале сентября 1942 года у посёлка Халхута под Астраханью. Служил командиром отделения разведки 2-го дивизиона, 473-го артиллерийского полка, 99-й стрелковой дивизии 46-й армии, 2-го Украинского фронта. Наги Ильясов в ночь на 5 декабря 1944 года в числе первых переправился на правый берег реки Дунай (юго-западная часть г. Будапешта), в составе штурмовой группы участвовал в боях при овладении с. Майошхаза (7 км восточнее г. Эрчи, Венгрия) и в отражении контратак врага. Был ранен, но остался в строю. Разведчики перерезали дорогу, ведущую в Будапешт, разгромили вражеский обоз, подорвали 9 автомобилей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых задач командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Наги Ильясову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Ильясов Наги был участником парада Победы 24 июня 1945 г. в г. Москве, где Красную площадь прошёл парадно-строевым маршем в составе колонн сводных полков 1−4-го Украинских фронтов.

После войны 
После демобилизации в 1945 году до 1950 года проработал на комсомольской и партийной работе в г. Кызыл-Орде. Успешно завершив в 1952 году учёбу в Высшей партийной школе при ЦК КП Казахстана, направлен вторым секретарём в Тюлькубасский райком (Южно-Казахстанский край, Тюлькубасский район, село Ванновка). Впервые в Казахстане организовал и был директором (07.1956 — 05.1960) Тереньозекского каракулеводческого совхоза «Караозек» (Тереньозекский район, Кзылординская область).

В 1966−1972 гг. — директор рисоводческого совхоза имени 50-летия Казахской ССР (Тереньозекский район, Кзылординская область), который также организовал с нуля, ныне — аграрное объединение имени Героя Советского Союза Наги Ильясова (Сырдарьинский район, Кзылординская область).

С июля 1972 года по июнь 1976 года — директор совхоза «Комсомольский» Сырдарьинского района, Кзылординской области. Затем работал в Кзылординском облисполкоме, далее жил в Алма-Ате и работал в Главриссовхозстрое министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. С 07.1981 по 06.05.1987 был пенсионером союзного значения.

Ушёл из жизни 6 мая 1987 года в Алма-Ате. Похоронен на городском кладбище г. Кзыл-Орда, где сооружён крупный мемориальный памятник из гранита и мрамора и установлен его бронзовый бюст. Рядом с ним похоронена жена Кульбаршин Калимардановна Маштакова (09.05.1928 — 11.09.2011), дочь репрессированного Советской властью, потомственного ногайского мурзы Калимардана Абдуллаева.

Наги Ильясов и его супруга Маштакова Кульбаршин родили (четырёх сыновей и дочь): четверо из них стали учёными (имеют степени докторов и кандидатов наук СССР), а один дипломат.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (24.03.1945).
 Орден Ленина (24.03.1945).
 Орден Отечественной войны 1-й степени.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Славы 3-й степени (04.09.1944).
 Медаль «За отвагу» (13.04.1944).
 Медаль «За боевые заслуги» (22.08.1943).
 Золотая медаль ВДНХ.
 Бронзовая медаль ВДНХ.

Память 
 Имя Героя Советского Союза Наги Ильясова, носит его родной аул (бывший совхоз имени 50-летия Казахской ССР) в Сырдарьинском районе Кзылординской области, который сегодня стал цветущим городком.
 Имя Героя присвоено средней школе, улицам в г. Кзыл-Орде и области.
 В г. Арысь Южно-Казахстанской области, где прошли первые годы детдомовской жизни, установлен бюст.
 С 2010 года ЦДО «Пифагор» проводит олимпиаду, посвящённую Наги Ильясову.
 Имя Героя Советского Союза Наги Ильясова увековечено в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе г. Москвы, в списке получивших это звание за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза — казахстанцы. Алма-Ата, издательство «Казахстан», 1968. Книга 1. С. 301−302.
 Березняк Н. Г. Герои Советского Союза — узбекистанцы. Ташкент, 1984. С. 119.
 
 
 
 Почитаемые люди земли Казахской. XII том. — Алматы: «Дәуір», 2005. — 699 с. — с. 295−298.
 Н. Ильясов, К. Сыдыков, Б. Бапаев. «Совхоз — фабрика риса». — Алма-Ата: «Кайнар», 1971. — 44 с.

На казахском языке 
 «Батырдың Рухы» — Республиқалық қоғамдық-саяси газет «Президент және Халық», № 17(399), 3 бет, 26 сәуір, жұма, 2013 жыл. WWW.PR-HAL.KZ
 Қызылорда облыстық мұрағаты. Нағи Ілиясовтың жеке тектік қоры. Р-755. Опись 1−23.
 «Совет Одағының Қазақстандық Батырлары», А−Л. 1 том. — Алматы қаласы: «Қазахстан баспасы», 1968. — 301−302 бет. — 472 бет.
 Энциклопедия «Сыр Елі», бас ред. Б. Е. Аяған. — Алматы қаласы, 2005. — 544 бет. — бет. 536.
 Айбын. Энциклопедия. / Бас ред. Б.Ө.Жақып. — Алматы қаласы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. — 880 бет.
 Қазақстан Ұлттық энциклопедия, 9 том. Ұ — І. — Алматы қаласы: «Қазақ энциклопедиясының», 2007. — 688 бет. — бет. 656.
 Т. Сүлейменов. Очерк «Нағи Ілиясов». — Алматы қаласы: «Жазушы», 1974.
 А. Х. Айдосов, Ы. Қалиев, М. Қ. — Қызылорда қаласы: «Тұмар», 2005. — 296 бет. — бет 138.
 Н. Ілиясов «Жауынгер жолы». — Алматы қаласы: «Қазақстан», 1988. — 200 бет.
 Н. Ілиясов «Жауынгер жолы». (2-е изд. доп.). — Алматы қаласы: «Полиграфкомбинат», 2011. — 452 бет.
 Серік Қожахметов «Батырдың байтақ әлемі». — Алматы қаласы: «Полиграфкомбинат», 2011. — 136 бет.

Публикации о Наги Ильясове на венгерском языке 
 Газета «Népszava», cserda, 1982 év, máyus 12, oldal 5 — Vendég Kazahsztánböl NEVE KRISTÁLYT JELENT.
 Журнал «Ország Világ», 1982 év, máyus 26, oldal 6-7 — PETROSZJÁN EZREDES.
 Газета «Magyar Nemzet», csütörtök, 1982 év, máyus 6, oldal 3 — Szovjet veteránok Budapesten.
 Газета «Magyar Nemzet», szombat, 1982 év, máyus 8, oldal 3 — Párbeszéd és együttműködes az enyhülésért, A békehónap megnyitója a Parlamentben.
 Газета «Népszabatság», csütörtök, 1982 év, máyus 6, oldal 1 — A Béke és barátság hónap rendezvényeire Szovjet veteránok érkestek hazánkba.
 Газета «Népszabatság», csütörtök, 1982 év, máyus 13, oldal 1 — A szocialista országok közössége békét akar, Tudományos tanácskozás Békescsabás — Elutazott a szovjet béketanács küldöttsége.
 Газета «Magyar Hirlap», csütörtök, 1982 év, máyus 6, oldal 4 — Szovjet veteránok Budapesten.
 Газета «Magyar Hirlap», kedd, 1982 év, máyus 11, oldal 1 és 8 — Békegyűlések országszete, Megkezdődött a béke és barátsági hónap, Ünnepségek a győzelem napján.
 Газета «Magyar Hirlap», csütörtök, 1982 év, máyus 13, oldal 9 — Szovjet veteránok látogatása.

Ссылки 
 
 Ильясов Наги «Биография Героев и писателей Советского Союза».

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Участники Парада Победы
Войсковая разведка
Похороненные в Кызылорде